Trachypteris är ett släkte av kantbräkenväxter. Trachypteris ingår i familjen Pteridaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Kärlväxter
Trachypteris